Bassens (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Bassens (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy